A James Stirling nevet az alábbi híres emberek viselik:

 James Stirling matematikus
 James Stirling (1800–1876) mérnök
 James Hutchison Stirling filozófus 
 James Stirling (1835–1917) mérnök 
 James Stirling (építész) 
 James Stirling (akadémikus)
 James Stirling (ausztrál kormányzó)